Ferra/Torr son un dúo de personajes ficticios de la saga de videojuegos Mortal Kombat. Hicieron su primera aparición en Mortal Kombat X.

Biografía ficticia 

Es un dúo conformado por Ferra, una criatura con aspecto de "niña" que posee guanteletes con cuchillas, y Torr, una enorme criatura humanoide bruta. Ambos tienen una relación simbiótica. El origen de ambos es misterioso. Se rumorea que Ferra y Torr eran ciudadanos del Mundo Exterior, capturados y permanentemente atados el uno al otro por el malvado hechicero Shang Tsung en las entrañas de los Fosos de Carne. Probablemente son miembros de una raza simbiótica olvidada. La piloto, Ferra, sirve como el cerebro defacto del dúo. Es posible que se comuniquen entre sí telepáticamente, o que Ferra pueda entender realmente los gruñidos de Torr. También se sabe que a pesar de su aspecto infantil, Ferra tiene mucha más edad de la que aparenta.

Fueron encontrados buscando en los desechos del pueblo de los tarkatanos por las tropas del Emperador del Mundo Exterior, Kotal Kahn. Desde entonces, Ferra/Torr fueron puestos en servicio como guardaespaldas personales del Emperador.

Ferra/Torr se enfrentó a las Fuerzas Especiales en el Mundo Exterior, en nombre de Kotal Kahn, pero fueron derrotados en múltiples ocasiones.

Apariciones en los juegos

Mortal Kombat X

Variantes 
 Implacable
 Despiadado
 Lacayo

Referencias 

Personajes de Mortal Kombat
Personajes femeninos en videojuegos
Personajes masculinos en videojuegos